

Patronyme 

 Jean Coutenceau, député de la Charente-Maritime de 1848 à 1849.
 Michel Henri Marie Coutanceau (1855-1942), général français ;
 Robert Coutenceau (1895-1944), policier et résistant français ;
 Roland Coutanceau, psychiatre français.